Casiguran bezeichnet zwei Stadtgemeinden auf den Philippinen:

 Casiguran (Aurora), in der Provinz Aurora 
 Casiguran (Sorsogon), in der Provinz Sorsogon